ZHW steht als Abkürzung für:
 die Zürcher Hochschule Winterthur (1998–2007)
 Zollhauptwachtmeister, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung

Abkürzung